Blinov () je priimek več oseb:
 Afanasij Sergejevič Blinov (1904—1961), sovjetski general
 Boris Blinov (1909–1943), ruski igralec
 Viktor Blinov (1945-1968), sovjetski hokejist
 Jurij Blinov (*1949), sovjetski hokejist
 Pavel Fjodorovič Blinov (1919—1998), sovjetski letalec